El lotus sagrat de l'Índia (Nelumbo nucifera)
 El lotus sagrat egipci blau (Nymphaea caerulea)
 El lotus sagrat egipci blanc (Nymphaea lotus)